Papiano ima više značenja:
 Papiano, Arezzo
 Papiano, Perugia
 Papiano, Pistoia